El institucionalismo es un enfoque de las ciencias sociales, particularmente de la economía, la historia, la ciencia política y las relaciones internacionales, que plantea la comprensión de la sociedad a partir de sus instituciones formales e informales, de su funcionamiento y su eficiencia; al entender que cada sistema social desempeña una serie de funciones de todo tipo (sociales, políticas, económicas y culturales), para cuya realización se ha dotado de un conjunto de instituciones específicas a través de las cuales se regula el comportamiento de los individuos.

Economía 

Como escuela de pensamiento económico, el institucionalismo se desarrolló principalmente en Estados Unidos a partir de la influencia de la escuela historicista alemana de economía, con la publicación en 1899 de la obra de Thorstein Veblen Why is Economics not an Evolutionary Science?. En ella rechaza numerosos postulados de la escuela neoclásica, como el hedonismo individual que justifica la noción de utilidad marginal, o la existencia de un equilibrio estable al que la economía converge de forma natural.

Una definición histórica de los postulados del institucionalismo fue propuesta en 1932 por Willard Earl Atkins (1889-1971), que los resumía en cinco:
 Son los comportamientos de grupo y no los precios los que deben estar en el centro del análisis económico.
 Se debe poner más atención a las regularidades de las costumbres, hábitos y leyes en tanto que organizan la vida económica.
 Los individuos son influenciados por motivaciones que no pueden ser medidas cuantitativamente.
 El comportamiento económico evoluciona constantemente y, por consecuencia, las generalizaciones económicas no deben dejar de especificar el tiempo y lugar al que se aplican.
 Es tarea del economista estudiar las fuentes de los conflicto de intereses en la estructura social existente, y este estudio forma parte del sujeto, el conflicto no es solamente una divergencia en relación con una norma hipotética. 

Además de Veblen y Atkins, Arthur Robert Burns, Simon Kuznets, Robert Heilbroner, Gunnar Myrdal y John Kenneth Galbraith son considerados institucionalistas.

Derecho 
El institucionalismo jurídico es una corriente de doctrina jurídica desarrollada en Francia por Maurice Hauriou (1856-1929), George Renard (1867-1943) y Joseph Thomas Delos (1891-1975); y en Italia por Santi Romano (1875-1947).

Historia

Relaciones Internacionales 
Un grupo de teorías de las relaciones internacionales que combinan varias aproximaciones del funcionalismo, el neofuncionalismo, la teoría de los regímenes (regime theory) o la teoría de los cárteles de Estados (state cartel theory) pueden calificarse de "institucionalistas" porque ponen el énfasis en el estudio de las "instituciones", que definen de forma diferente, dependiendo de la teoría concreta. Pueden englobar reglas y normas, formales e informales, así como organizaciones políticas (Estado, ONG y otros agentes de las relaciones internacionales). El institucionalismo es una de las teorías de las Relaciones Internacionales que más se ha utilizado para explicar la política internacional en el mundo de habla hispana.

Las teorías funcionalistas está representada por la obra de David Mitrany, mientras que la neofuncionalista lo está por los partidarios de una aproximación supranacional al modelo de integración europea desarrollado por Jean Monnet.

Varias formas de institucionalismo y neoinstitucionalismo, particularmente en la teoría de la elección racional y en el institucionalismo histórico explican el comportamiento de los actores de la escena internacional, bien en la dimensión racional de sus elecciones, o bien en el contexto histórico. La obra de Theda Skocpol efectúa un análisis comparativo de las políticas adoptadas por Suecia y el Reino Unido para enfrentarse a la Gran Depresión, mostrando cómo el contexto histórico institucional influenció las diferentes opciones que tomaron. El institucionalismo histórico, o su versión neo-institucionalista, pone el acento en la noción de path dependence ("dependencia de la vía") para mostrar cómo las decisiones pasadas influyen en la toma de decisiones presentes.

El institucionalismo neoliberal o transnacionalismo es una aproximación teórica a las relaciones internacionales que da gran importancia a las instituciones en el seno del sistema internacional, es decir, a los actores transnacionales (ONG, terrorismo, flujos de todo tipo), concretamente a todos lo que no son Estados. Desarrollado en los años 1970 por Robert Keohane y Joseph Nye en reacción al neorrealismo, esta teoría recurre a la teoría de juegos (como el neoliberalismo económico, con el que, no obstante, no debe confundirse).

Véase también 
 Neoinstitucionalismo
 Economía institucional
 Nueva economía institucional

Referencias

Bibliografía 
 Matthias Catón: Institucionalismo Histórico. En: Dieter Nohlen (ed.): Diccionario de Ciencia Política. Teorías, métodos, conceptos. Porrúa, Ciudad de México 2006, pp. 730–731, ISBN 970-07-6115-0
 Richard Ortiz Ortiz: Institucionalismo Contextualizado. En: Dieter Nohlen (ed.): Diccionario de Ciencia Política. Teorías, métodos, conceptos. Porrúa, Ciudad de México 2006, pp. 729–730, ISBN 970-07-6115-0
Pentito, Roberto: El concepto de Institución, más allá de los ¿Nuevos? Institucionalismos.  https://www.academia.edu/32696033/El_concepto_de_instituci%C3%B3n_mas_all%C3%A1_de_los_nuevos_institucionalismos
 American Institutional School
 Thorstein Veblen,The Father of Istitutionalism, Thorstein Veblen
 T.Veblen:The Leisure Class
 T.Veblen:Why is Economics Not an Evolutionary Science?
 T.Veblen:The Beginning of Ownership, Thorstein Veblen
 T.Veblen (Theory of Business Enterprise)

Teorías políticas
Sociología política